Ontbijt voor kampioenen, een boek van de Amerikaanse schrijver Kurt Vonnegut uit 1973.
Breakfast of Champions (film), een Amerikaanse film uit 1999 geregisseerd door Alan Rudolph